Пола Т. Хаммонд (Paula T. Hammond; род. 1963, Детройт, Мичиган) — американский учёный, специалист в области химической инженерии, а также по биоматериалам ().

Член всех трёх Национальных академий США: Академии наук (2019), Инженерной (2017) и Медицинской (2016), доктор философии (1993), именной профессор (David H. Koch (1962) Professor) инженерии Массачусетского технологического института, выпускницей которого является и с которым связана практически вся её карьера, ныне также заведующая его кафедрой химической инженерии (преемница в этом качестве ).

В Массачусетском технологическом институте получила степени бакалавра (1984) и доктора философии (1993), а в 1988 году получила степень магистра в Технологическом институте Джорджии.
C 1993 года в штате альма-матер Массачусетского технологического института. Сотрудничает с .
Соучредитель LayerBio, Inc.

Фелло Американской академии искусств и наук (2013),  (2016), AIMBE (2009?2010).

Награды и отличия 
 Bayer Distinguished Lecturer (2004)
 Distinguished Scientist Award, Harvard Foundation (2010)
 Ovarian Cancer Research Program Teal Innovator Award (2013)
 Charles M.A. Stine Award, AIChE (2013)
 Alpha Chi Sigma Award for Chemical Engineering Research (2014)
 Controlled Release Society Women in Science Award (2017)
 ACS Award in Applied Polymer Science (2018)
 AIChE’s Margaret H. Rousseau Pioneer Award (2019)

Примечания

Ссылки 
 https://cheme.mit.edu/profile/paula-t-hammond/
 https://ki.mit.edu/people/faculty/hammond
 http://news.mit.edu/2014/faculty-highlight-paula-hammond

Женщины-учёные
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Преподаватели Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института
Профессора MIT
доктора философии
Выпускники Технологического института Джорджии